Système de gestion de base de données, ensemble de programmes gérant l'accès à une base de données.
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), commune de l'Essonne.